Freedom es el nombre de 3 pueblos:

 Freedom (condado de Forest, Wisconsin)
 Freedom (condado de Outagamie, Wisconsin)
 Freedom (condado de Sauk, Wisconsin)